Сита́ло () — украинская фамилия. Известные носители:
 Ситало, Артём Сергеевич (род. 1989) — украинский футболист, нападающий
 Ситало, Сергей Владимирович (род. 1986) — украинский футболист, вратарь